Звукът на музиката може да се отнася за:

 Звукът на музиката, Бродуей мюзикъл, 1959 година
 Звукът на музиката, филм от 1965 година, базиран на мюзикъла
 Звукът на музиката, песен от мюзикъла
 Звукът на музиката, албум от 1982 година